Font de Canaletes font a la part alta de la Rambla de Barcelona.
 Can Canaletes masia del  als peus de la serra de Collserola (Cerdanyola del Vallès)
 Coll de les Canaletes serra de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 Cova de Fullà-Canaletes
 El riu Canaletes, afluent de l'Ebre.